Верблюд — рід великих ссавців з групи жуйних ряду оленеподібних, що включає два види: верблюд двогорбий і верблюд одногорбий. 
 Верблюд — затока на правому березі Дніпра, в північно-східній частині Оболонського район